Adriano Ciocca Vasino (1949) – vescovo cattolico italiano
Angelo Ciocca (1975) – politico italiano
Aníbal Ciocca (1912-1981) – calciatore uruguaiano
Cristoforo Ciocca (1462-1542) – pittore italiano
Gaetano Ciocca (1882-1966) – ingegnere, inventore e saggista italiano
Girolamo Ciocca (prima del 1569-1630 circa) – pittore italiano
 Giuseppe Ciocca (1867 – 1950) – scrittore di libri di gastronomia e pasticcere italiano
Giuseppina Ciocca, nota con lo pseudonimo di Pinuccia Nava (1920-2006) – attrice e soubrette italiana
Marie Ciocca (1929-1968) – missionaria italoamericana della fede Bahá'í
Pierluigi Ciocca (1941) – banchiere ed economista italiano
Raffaello Ciocca (1945) – ex calciatore italiano
Sara Ciocca (2008) – attrice e doppiatrice italiana

Altri progetti